Калгун (округ, Алабама)
Калгун (округ, Арканзас)
Калгун (округ, Флорида)
Калгун (округ, Джорджія)
Калгун (округ, Іллінойс)
Калгун (округ, Айова)
Калгун (округ, Мічиган)
Калгун (округ, Міссісіпі)
Калгун (округ, Південна Кароліна)
Калгун (округ, Техас)
Калгун (округ, Західна Вірджинія)